Owaissa Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Owaissa Lake, Algonquin Provincial Park, sjö i Nipissing District, Ontario, 
 Owaissa Lake, Temagami, sjö i Nipissing District, Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar